Pagando Condena es un episodio de la tercera temporada de la serie animada Bob Esponja. Fue escrito por Aaron Springer, C.H. Greenblatt y Merriwether Williams y dirigido por Frank Weiss.

Argumento 

El episodio inicia en la Escuela de Botes, donde Bob Esponja hace otro examen de conducción, y como siempre, se sale de control, destroza la escuela y ronda despiadadamente toda la ciudad. Cuando la policía los ve, los persiguen hasta que caen de un puente inconcluso. Durante la caída, Puff piensa en qué pudo equivocarse y se da cuenta de que prometió ayudar sin descanso cuando entró Bob.  aterrizan sobre un tráiler cargado de ponche de frutas, seguidos por varias patrullas. El tráiler cae de lado y todo el ponche entra y arruina un ancianato. La policía llega y arresta a la Señora Puff, quien se siente muy devastada por lo ocurrido, pero decide pensar positivamente, al ver que ya no trabajará en la escuela de botes ni tolerará más a Bob Esponja.

Bob Esponja, solo en el salón, se siente culpable por su encarcelamiento y le pide a Patricio que le ayude a liberar a la Sra Puff. Primero intentan “robar” un banco, pero Bob en realidad le pide su estado de cuenta, a lo que el banquero le dice que no dispone fondos; cuando salen, Patricio cree erróneamente que los llevarán a la cárcel. Luego,  simulan ser piedras para que los recojan y los lleven a la cárcel, pero son destruidas por otra reclusa. A continuación, se le aparecen a la señora Puff en un balde de salsa (ya que a Patricio le agradaba la salsa), pero Puff les grita; lo que hace pensar a los policías que Puff perdió el juicio y ha enloquecido. Luego, Bob y Patricio aparecen como material para ganchos, pero el guardia los achicharra. Vuelven a aparecer en el inodoro y en la litera de la celda de Puff, pero ésta da el chivatazo de nuevo. A continuación aparecen dos guardias, que resultan ser Bob y Patricio. La señora Puff termina tan paranoica, que le arranca la cara a dos policías reales, por lo que la encarcelan en una celda solitaria con ropa de manicomio; pero vuelve a traumarse al ver a Bob Esponja.

Puff despierta del trance, y se repite de nuevo la historia, excepto que Bob es arrestado; pero Puff descubre que ya terminó su sentencia, por lo que despierta aterrada de otro trance. En éste, ella anda sola, pero se ve con una reclusa que vio en su primera alucinación. Despierta una vez más aterrada y se da cuenta de que ni siquiera ha ocurrido algo, y se da cuenta de que se lo imaginó todo. Sin saber qué pasará realmente, Puff le pide al público que olviden y prohíben todo lo ocurrido al poner fin al episodio. Este es el principio del fin de dicho episodio.

Personajes 
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Sra Puff
 Patricio Estrella
 Policías
 Prisioneros
 Banquero

Referencias

Enlaces externos

Episodios de la tercera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2002